Коул Беннетт (, 14 мая 1996, , Кендалл, Иллинойс, США) — американский исполнительный директор, видеограф и клипмейкер. Его мультимедийная компания Lyrical Lemonade начала свою деятельность в 2013 году в качестве интернет-блога, когда он учился в средней школе.

Ранняя жизнь 
Беннетт родился 14 мая 1996 года в городе Плейно, штат Иллинойс. Несколько лет спустя его семья переехала в Чикаго. Он бросил колледж, чтобы сосредоточиться на своей карьере в видеографии и хип-хоп музыке, чем он хотел заниматься с детства.

Lyrical Lemonade 
Беннетт первоначально основал Lyrical Lemonade как интернет-блог, когда он был студентом средней школы в Плейно, штат Иллинойс, его мать придумала название блога, а также дала ему видеокамеру. Вскоре он начал снимать музыкальные клипы для местных чикагских рэперов, в том числе Vic Mensa и Chance the Rapper, которые он загрузил на канале Lyrical Lemonade, а также документальные фильмы и интервью.

Канал в конечном счёте расширился в другие поджанры хип-хопа за пределами местной чикагской сцены. В 2016 и начале 2017 года он получил первоначальное признание, работая с такими артистами, как Famous Dex, Lil Pump, Smokepurpp и Ski Mask the Slump God. 7 апреля 2017 года он выпустил свой первый короткометражный фильм «Lone Springs». В августе 2017 года он снял музыкальное видео для сингла Lil Xan, «Betrayed», который был сертифицирован платиновым RIAA в 2018 году. Позже он снял множество музыкальных клипов для хитовых песен, в том числе Ski Mask The Slump God «BabyWipe», Lil Skies «Red Roses» и «Nowadays» и YBN Nahmir «Bounce Out With That».

В мае 2018 года он стал одним из самых узнаваемых режиссёров музыкальных клипов после того, как снял клип на песню Juice WRLD «Lucid Dreams», которая заняла второе место в чарте Billboard Hot 100. С тех пор он работал с основными фигурами в хип-хопе, такими как J. Cole и Уиз Халифа.

Влияние 
Lyrical Lemonade часто способствует росту популярности рэперов, одним из примеров является Lil Pump, чьи клипы на Lyrical Lemonade повысили его популярность в определённой степени. Другие примеры включают в себя Smokepurpp, Juice WRLD, Ski Mask the Slump God, YNW Melly, Lil Tecca и NLE Choppa.
Pitchfork назвал клип Ski Mask the Slump God 2017 года «Catch Me Outside», спродюсированный Беннеттом, одним из их любимых музыкальных клипов 2010-х годов.

Другие проекты 
Беннетт также создал товары и лимонадные напитки под брендом Lyrical Lemonade, он сказал: «Я действительно хочу конкурировать с Minute Maid и всеми элитными лимонадными и соковыми компаниями, и я действительно думаю, что мы можем это сделать».

Беннетт проводит фестиваль под названием Summer Smash каждый год в июле.

Видеография

Примечания 

Режиссёры видеоклипов США